Latericonis är ett släkte av svampar. Latericonis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Latericonis